Askatasuna («libertad» en euskera) puede corresponder a:

 Askatasuna, una organización antirrepresiva de la izquierda abertzale. 
 Askatasuna, un partido político del entorno de la izquierda abertzale.
 Askatasuna, una revista anarcoindependentista de la década de 1970.
 Azkatasuna, una revista del Partido Republicano Nacionalista Vasco.